Кири́лло-Белозе́рская це́рковь в Ро́щенье (Кирилло-Рощенская церковь, Церковь во имя Кирилла Белозерского в Рощенье) — бывшая православная церковь в Вологде, построенная в 1780 году. Значительно разрушенные и перестроенные в XX веке остатки здания находятся на производственной территории по адресу Советский проспект, 37. Является памятником архитектуры, категория охраны — федеральная.

История 
Точная дата постройки и архитектор неизвестны. В клировых ведомостях постройка церкви относится к середине XVII века, что подтверждается архитектурными особенностями алтарной части храма и колокольни. Освящена во имя преподобного Кирилла Белозерского.

В конце XVIII века (после 1780 года) церковь была сильно перестроена (появились большая трапезная с двумя маленькими главками и двухэтажный корпус, вобравший основание колокольни, в связи с чем церковь часто датируется концом XVIII века.

30 декабря 1866 года церковь горела, в тёплом и холодном храме были утрачены иконостасы, стенная роспись, церковная утварь. После пожара богослужения в церкви на некоторое время прекратились.

В 1926 году после закрытия Спасо-Всеградского собора в церковь была перенесена чудотворная икона Всемилостивого Спаса (или список с неё), написанная местным иконописцем обыденно 23 октября 1654 года для обыденной Всеградской Спасской церкви во избавление Вологды от эпидемии чумы. В конце того же года икона была передана в музей.

Церковь была закрыта 9 февраля 1928 года. С 1929 года в её здании помещались мастерские, созданные для безработных — переплётная, кулечная и игрушечная, а затем Вологодская обойная фабрика. Колокольня и глава были сломаны, на месте колокольни вплотную к бывшей трапезной пристроен корпус фабрики.

Описание 
До частичного разрушения и перестроек XX века — большой кирпичный храм на подклете. Основной объём храма — одноглавый двусветный продолговатый четверик. С запада к храму примыкала обширная трапезная и шатровая колокольня. Имелись приделы Космодамианский, Собора Иоанна Предтечи, Варваринский и преподобного Павла Препростого.

Ссылки 
 Церковь Кирилла Белозерского, что в Рощенье на сайте «Храмы России»

Примечания 

Храмы Вологды
Русская архитектура XVII века